Армстронг е името на няколко града по света:

 Армстронг (Санта Фе), град в провинция Санта Фе, в Аржентина.
 Армстронг (Виктория), град в щата Виктория, в Австралия.
 Армстронг (Британска Колумбия), град в щата Британска Колумбия, в Канада.
 Армстронг (Онтарио), град в щата Онтарио, в Канада.
 Армстронг (Фермана), град в графство Фермана, в Северна Ирландия.
 Армстронг (Айова), град в щата Айова, в САЩ.
 Армстронг (Мисури), град в щата Мисури, в САЩ.
 Армстронг (Оклахома), град в щата Оклахома, в САЩ.

Освен това, Армстронг е фамилното име на:

 Били Джо Армстронг (р. 1972), американски музикант.
 Едуин Армстронг (1890 – 1954), американски електроинженер и изобретател.
 Кели Армстронг (р. 1968), канадска писателка.
 Крейг Армстронг (р. 1958), шотландски музикален композитор.
 Ланс Армстронг (р. 1971), американски колоездач.
 Луис Армстронг (1901 – 1971), американски джаз-музикант.
 Нийл Армстронг (р. 1930 – 2012), американски космонавт – първият човек стъпил на Луната.

Други значения:

 Армстронг (Пенсилвания), окръг в щата Пенсилвания, в САЩ.
 Армстронг Крийк, приток на река Саскехана в Пенсилвания, САЩ.
 Армстронг (Тексас), окръг в щата Тексас, в САЩ.
 Луис Армстронг (летище) в Ню Орлеанс, в САЩ.
 Армстронг (кратер), у̀дарен кратер на Луната, кръстен на Нийл Армстронг.